Debbie Drechsler (née en 1953), auteur de bandes dessinées et illustratrice américaine ;
 Heike Drechsler (née en 1964), athlète allemande ;
 Joseph Drechsler (1782-1852), chef d'orchestre, compositeur et pédagogue autrichien ;
 Otto-Heinrich Drechsler (1895-1945), homme politique allemand et membre du parti nazi

Autres 
 Palais Drechsler à Budapest.